John Edward Gray (1800-1875) – brytyjski zoolog
 John N. Gray (ur. 1948) – angielski filozof i myśliciel polityczny
 John Gray (ur. 1951) – amerykański terapeuta rodzinny, autor poradnika Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus
 John Gray (1906–1964) – filipiński bokser, uczestnik LIO 1932
 John Gray (ur. 1958) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 John Gray (1798-1850) – brytyjski ekonomista, socjalista ricardiański
 John Perdue Gray (1825-1886) – amerykański psychiatra